Assemblage 23 — соло-проект Тома Шира из Сиэтла, США, в стиле EBM, который образовался в 1988 году.

История 
До создания Assemblage 23, Шир экспериментировал с музыкой под псевдонимом «Man on a Stage», начиная с 1980-х. Большая часть музыки Шира на тот момент была инструментальной, так как ему не хватало уверенности в своих вокальных способностях. Шир со временем стал добавлять вокал в свои композиции, одновременно он выступал басистом в группе Advocates.

Assemblage 23 официально создана в 1988 году после того, как Шир попробовал себя как танцевальный industrial DJ на открытии концерта Depeche Mode. Этот стиль восхитил Шира и он считал, что наконец нашёл то звучание, которое хотел показать в своей музыке. Более того, этот проект был больше как хобби для Шира, и прошло целых 10 лет прежде чем накопленный материал заинтересовал лейблы.

В 1999 году Шир подписал контракт с канадским лейблом Gashed! и выпустил в ноябре альбом Contempt. Второй альбом Failure, вышел в свет в марте 2001 года на лейбле Gashed! в Северной Америке и на Accession Records в Европе. Сингл «Disappoint» из Failure, был выпущен в октябре 2001 года лейблом Accession. Песня написана о чувстве потери Шира после самоубийства его отца 28 октября 1999 года.

После разрыва с Gashed Records, Том Шир подписывается на Metropolis Records в 2001 году; Metropolis переиздаёт альбом Contempt и Failure в ноябре 2001 года. Addendum — релиз ремиксов также был выпущен в ноябре, но только на Accession. К этому моменту Assemblage 23 становится достаточно популярным в жанре EBM. Третий альбом Defiance был выпущен в октябре 2002 года на Metropolis и Accession, предвосхищённый синглом «Document» сентября того же года.

Assemblage 23 выпустил четвёртый альбом Storm в октябре 2004 года с синглами «Let the Wind Erase Me» (август 2004) и «Ground» (ноябрь 2004).

В марте 2007 года Assemblage 23 выпускает новый сингл «Binary», который дебютировал на #21 месте в Billboard US singles chart, а в апреле выходит альбом Meta.

В 2007 году появляется альбом «Early Rare & Unreleased», который представляет собой собрание 14 треков Assemblage 23 записанных в 1988—1998 годах.

В июне 2012 года вышел альбом «Bruise», содержащий 10 песен в обычном издании и 20 в лимитированном.

Дискография

Альбомы 
 Demo, Fall 1998 — (CS demo) 1998 — no label
 Contempt — (CD Album) 1999 — Gashed! • (CD Album) 2000 — Accession Records • (CD Album) 2001 — Metropolis
 Addendum — (CD) 2001 — Accession Records
 Failure — (CD Album) 2001 — Gashed!, Metropolis, Accession Records
 Defiance — (CD Album) 2002 — Metropolis, Accession Records • (CD Album) 2005 — Irond
 Storm — (CD Album) 2004 — Metropolis, Accession Records • (CD) 2005 — Irond
 Early, Rare & Unreleased 1988—1998 — (CD, Ltd. Edition) 2007
 Meta — (CD Album) 2007 — Metropolis, Accession Records, Irond
 Early, Rare, & Unreleased Volume 2 — 2009 — 23db Records
 Compass — (Ltd. Edition) 2009 — Metropolis, Accession Records
 Compass — 2009 — Metropolis, Accession Records
 Bruise — 2012 — Metropolis, Accession Records
 Endure — 2016 — Metropolis
 Mourn — 2020 — Metropolis

EP и Синглы 
 Disappoint — (CD, Maxi) 2001 — Accession Records
 Document — (CD Maxi) 2002 — Accession Records
 Ground- (CD Maxi) 2004 — Metropolis, Accession Records
 Let the Wind Erase Me — (CD Maxi) 2004 — Metropolis, Accession Records
 Binary — (CD Maxi) 2007 — Metropolis, Accession Records
 Spark — (CD Maxi) 2009 — Metropolis, Accession Records

Появление в сборниках 
 Construction No. 009 — (CD) 1995, Track #6 «Graverobber» — Arts Industria
 Electro-cution — (CD) 1996, Track #1 «The Drowning Season» — Arts Industria
 Newer Wave — (CD) 1997, Track #2 «I Ran» — 21st Circuitry
 Newer Wave 2.0 — (CD) 1998, Track #2 «Love My Way» — 21st Circuitry
 Silicon Warfare — (CD) 1998, Track #1 «Purgatory» — Arts Industria
 Dystopian Visions — (CD) 1999, Track #3 «Skyquake (Railgun Remix)» — Dystopian Records
 Voltage II : Electronic Vivisection — (CD) 1999, Track #3 «Coward» — Possessive Blindfold Recordings
 Club Bizarre — (2xCD) 2000, Disc #2, Track #1 «Anthem» — Angelstar
 Compilation No.3 — (CD) 2000, Track #1 «Purgatory» — Divine 6 Music & Kunst Journal
 Counterbalance Vol. 1 — (CD) 2000, Track #9 «Purgatory (Descending Mix By Flesh Field)» — Inception Records
 Cryonica Tanz V.1 — (2xCD) 2000, Disc #1, Track #4 «Surface» — Cryonica Music
 Cyberpolis — A Darker Dancefloor Vol 1 — (CD) 2000, Track #2 «Purgatory» — Cyberpolis
 Electro Club Attack — Shot Three — (2xCD) 2000, Disc #2, Track #8 «Purgatory» — XXC, Zoomshot Media Entertainment
 Electrofixx — (CD) 2000, Track #12 «Surface» — Gloomy Prophecies
 Prospective Music Magazine, Volume 5 — (CD) 2000, Track #6 «Anthem» — Prospective Music Magazine
 Sonic Seducer Cold Hands Seduction Vol. IV — (CD) 2000, Track #11 «Anthem» — Sonic Seducer
 Virion Sequences — (CD) 2000, Track #12 «Bi-Polar (Serotonin)» — Gashed!
 :Per:Version: Vol. 2 — (CD) 2001, Track #1 «Anthem (Stronghold)» — :Ritual:
 Access [One] — (2xCD) 2001, Disc #1, Track #3 «Silence» — XXC
 Accession Records Volume One — (CD) 2001, Track #3 «Anthem (Stronghold» — Accession Records
 Club Bizarre 2 — (2xCD) 2001, Disc #1, Track #1 «House on Fire» — Angelstar
 D-Side 5 — (CD) 2001, Track #8 «Divide» — D-Side
 Dark Decryption — The Electro Remix Selection Vol. 01 — (2xCD) 2001, Disc #1, Track #10 «Coward (Melting Mix by Pain Station)» — Zoomshot Media Entertainment, XXC
 Der Seelen Tiefengrund 3: Music for Candlelight & Redwine — (2xCD) 2001, Disc #1, Track # 8 «Tried» — Zoomshot Media Entertainment
 Electro Club Attack — Shot Four — (2xCD) 2001,Disc #2, Track #4 «Awake» — XXC, Zoomshot Media Entertainment
 Elegy — Numéro 16 — (CD) 2001, Track #14 «House on Fire» — Elegy
 Extreme Clubhits VI — (CD) 2001, Track #14 «Divide» — UpSolution Recordings
 Future Pop 01 — The Best of Modern Electronic — (2xCD) 2001, Disc #1, Track #2 «I Am The Rain» — Angelstar
 New Forms of Electronic Body Music — (CD) 2001, Track #8 «Purgatory» — Bloodline
 Strange Love 5 — (CD) 2001, Track #8 «Awake» — Orkus
 Zillo Club Hits 6 — (CD) 2001, Track #3 «Anthem (Exodus)» — Zillo
 Advanced Electronics — (2xCD) 2002, Disc 1, Track #2 «Naked» — Synthetic Symphony
 Critical M@55 Volume 4 — (CD Enhanced) 2002, Track #3 «Drive» — Metropolis
 Cyberl@b v3.0 — (2xCD) 2002, Disc #2, Track #13 «Naked» — Alfa Matrix
 Cyberpolis — A Darker Dancefloor Vol II — (2xCD) 2002, Disc #2, Track #2 «House on Fire» — Cyberpolis
 D-Side 13 — (CD) 2002, Track #10 «Document (Schreibgeschützt Mix)» — D-Side
 Dark Decryption — The Electro Remix Selection Vol. 02 — (2xCD) 2002, Disc #1, Track #4 «Disappoint (Funker Vogt Remix)» — XXC
 Der Seelen Tiefengrund 4: Music For Candlelight & Redwine — (2xCD) 2002, Disc #2, Track #2 «King of Insects» — Zoomshot Media Entertainment
 Die Flut — (2xCD) 2002, Disc #2, Track #3 «Divide» — Scanner
 Electro Club Attack — Shot Five — (2xCD) 2002, Disc #2, Track #8 «Awake (Imperative Reaction Mix)» — XXC
 Future Pop Generation 1 — (CD) 2002, Track #6 «Awake (Imperative Reaction Mix)» — Sterntaler, Zoomshot Media Entertainment
 Machineries of Joy Vol. 2 — (2xCD) 2002, Disc #1, Track #10 «Document (Schreibgeschützt Mix)» — Out of Line
 Metropolis 2002 — (CD) 2002, Track #6 «House on Fire» — Metropolis
 Mysticum I — (2xCD) 2002, Disc #2, Track #1 «Longevity» — Angelstar
 Orkus Presents The Best of 2001 — (2xCD) 2002, Disc #2, Track #10 «Disappoint» — Orkus, Angelwings
 Orkus Presents The Best of 2002 — (2xCD) 2002, Disc #2, Track #13 «Document (Schreibgeschützt)» — Orkus, Angelwings
 XtraX Compilation III — (2xCD) 2002, Disc #1, Track #2 «Divide (Tidal Mix)» — Angelwings
 :Per:Version: Vol. 6 — (CD Enhanced) 2003, Track #2 «Document (Das Ich Remix)» — :Ritual:
 Advanced Electronics Vol. 2 — (2xCD) 2003, Disc #2, Track #10 «Drive» — Synthetic Symphony
 Cyberl@b V.4.0 — (2xCD) 2003, Disc #2, Track #12 «Opened (Glis Mix)» — Alfa Matrix
 Dark Awakening Vol. 3 — (2xCD) 2003, Disc #1, Track #4 «Drive» — COP International
 Dark Nights (The Best of Technopop & Futurepop) — (2xCD) 2003, Disc #2, Track #12 «Document» — Bit Music
 Electro Club Attack — Shot Six — (2xCD) 2003, Disc #1, Track #9 «Blindhammer» — XXC
 Electro Götter — (CD) 2003, Track #12 «Opened (Back and to the Left Remix)» — Four.Rock
 Metropolis 2003 — (CD) 2003, Track #3 «Document» — Metropolis
 Orkus Club Hits 4 — (CD) 2003, Track #6 «Light» — Orkus
 Strange Love 7 — (CD) 2003, Track #3 «Drive» — Orkus
 Tonedeaf Records Presents: Vinyl Conflict No. 1 — (CD) 2003, Track #12 «House on Fire» — ToneDeaf Records
 Zillo Club Hits 8 — (CD) 2003 — Track #13 «Document (Schreibgeschützt Mix)» — Zillo
 Accession Records Volume Two — (CD) 2004, Track #2 «Opened (DJ Ram-Thunder Mix)» — Accession Records
 Advanced Electronics Vol. 3 — (2xCD) 2004, Disc #1, Track #18 «Opened (Remix By Zero Crossing)» — Synthetic Symphony
 Caleidolex — (CD) 2004, Track #5 «Let The Wind Erase Me» — Angelstar
 Der Seelen Tiefengrund 7: Music for Candlelight & Redwine  — (CD, Ltd. Edition) 2004, Track #6 «Cocoon» — Angelstar
 DJ Revelation 02 (Compiled by Clan of Xymox) — (CD) 2004, Track #1 «Disappoint (Funker Vogt Rmx)» — Angelstar
 Metropolis 2004 — (CD) 2004, Track #9 «Let the Wind Erase Me» — Metropolis
 Orkus Compilation 3 — (CD Enhanced) 2004, Track #8 «Apart» — Orkus
 Sonic Seducer Cold Hands Seduction Vol. 41 — (CD Enhanced) 2004 — Track #4 «Regret» — Sonic Seducer
 E:O:D Vol. 1 — (2xCD) 2005, Disc #2, Track #2 «Let The Wind Erase Me» — Excentric Records
 Endzeit Bunkertracks [Act 1] — (4xCD Box) 2005, Disc #2, Track #8 «Infinite (Glis Mix)» — Alfa Matrix
 Orkus Presents The Best of 2004 (Part 1) — (2xCD) 2005, Disc #1, Track #5 "Let The Wind Erase Me (Club Version) — Angelstar, Orkus
 Synth & Wave Essentials Vol. 2 — (2xCD) 2005, Disc #1, Track #7 «Opened (Memphis Mix)» — ZYX Music
 Accession Records Volume Three — (CD) 2006, Track #11 «Decades» — Accession Records
 Advanced Electronics Vol. 2 — (2xCD) 2007, Disc #2, Track #10 «Drive» — Synthetic Symphony
 Das Bunker Down Under — (CD) 2007, Track #1 «Binary», Track #2 «Decades» and Track #6 «Damaged» — Fiend Magazine
 Elektrisch! 2 — (2xCD) 2007, Disc #1, Track #11 «You Haven’t Earned It (The Loge Remix)» — Major Records
 New Signs & Sounds 04/07 — (CD Enhanced) 2007 — Track #8 «Truth» — Zillo
 Setup — (2xCD) 2007, Disc #1, Appearing as Virtual Server Featuring Assemblage 23, Track #5 «Razor» — A Different Drum
 Sonic Seducer Cold Hands Seduction Vol. 68 — (CD) 2007, Appearing as Essexx Featuring Assemblage 23, Track #8 «Under Cover (Sonic Edit)» — Sonic Seducer
 Sonic Seducer Cold Hands Seduction Vol. 77 — (2xDVD + CD Sampler + CD-ROM [MP3 files]) 2007, DVD #1, Track #1 «Let The Wind Erase Me» — Sonic Seducer
 Zillo Club Hits Vol. 12 — (2xCD) 2007, Disc #2, Track #2 «Binary (Club Mix)» — Zillo
 Elektrisch! 3 — (2xCD) 2008, Disc #1, Track #7 «Sorry (Retro Electro Mix)» — Major Records
 Metropolis:Rebirth 1.0 — (2xCD) 2008, Disc #1, Track #2 «Sorry» — Metropolis

См. также 
 Nerve Filter, сайд-проект Shear.
 канал Тома Шера на YouTube, на котором сейчас опубликован новый альбом Bruise (все 20 треков, включая 10 из лимитированного издания): https://www.youtube.com/channel/UCUntR8ataBw2qXtvhAtk5VA

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Accession Records
 
 

Музыкальные коллективы в стиле futurepop
Музыкальные коллективы из Сиэтла
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Исполнители Metropolis Records
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из США